Најобрара има више значења:
 Округ Најобрара (Вајоминг)
 Најобрара (Небраска)